Quick-Sparta Combinatie, kortweg QSC, was een voetbalclub uit Wormerveer in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De club werd uit een fusie opgericht op 15 september 1915. In 2003 ging de club een fusie aan met WFC. De nieuwe fusieclub ging verder onder de naam Fortuna Wormerveer.

Geschiedenis 
QSC is opgericht op 15 september 1915, en is destijds ontstaan na een fusie tussen de voetbalverenigingen Quick en Sparta. Hiermee is tevens de naam QSC verklaard, Quick Sparta Combinatie. In 1927 kocht QSC de grond waar het huidige Guisveldcomplex is gevestigd. In de loop der jaren werd dit complex sterk uitgebreid. Uit eigen middelen zijn met veel zelfwerkzaamheid bouwprojecten afgerond zoals onder andere de aanleg van het B-veld, de stijlvolle hoofdtribune en de sporthal.

Sportief kende QSC haar hoogtepunten eind jaren 50 en begin jaren 60 van de twintigste eeuw toen QSC na drie klassekampioenschappen op rij in de derde klasse werd de KNVB tweede klasse bereikt. In 1964 werd ook nog de Districtsbeker West I voor zondagclubs gewonnen.

Competitieresultaten 1920–2003 

|
|
|
|
|
|}

Zie ook 
 S.V. Fortuna Wormerveer

Nederlandse vrouwenvoetbalclub
Amateurvoetbalclub in Noord-Holland
Sportvereniging in Zaanstad